Liste de villes de Colombie de plus de

Annexes

Sources

Articles connexes 
 Municipalités de Colombie

Liens externes 

 Département Administratif National des Statistiques
 City Population

Colombie
Liste en rapport avec la Colombie